Bem Bolado Brasil é uma marca de papéis para fumar e acessórios como filtros e piteiras, sediada na cidade de São Paulo, SP, Brasil.

História

Fundação 
Foi fundada em março de 2010 em São Paulo por dois amigos, o publicitário Fabricio Penafiel e o quiromante Marcello de Meneses. O primeiro produto chegou ao mercado em 2012. O negócio nasceu no quarto na casa de Fabrício, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Os dois não contavam com aporte financeiro para investir na marca.
 
Em 2011, o publicitário Thiago Almeida e Renato Lucato (que trabalhava com marcas de surfwear) entraram como sócios no negócio e conseguiram verba para o investimento inicial. Em 2017, Marcello deixou a Bem Bolado Brasil. Em seu lugar entrou Fernando Costa.

Brasil 
Desde a primeira linha de produção, a Bem Bolado utiliza elementos brasileiros para compor suas campanhas e produtos. A marca produziu filmes enaltecendo a cultura da Bahia e do Rio de Janeiro. A empresa produz tudo que é possível em solo nacional.

Expansão Internacional 
Em 2019, passou a vender seus produtos para países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile e Uruguai. A empresa é licenciada no Brasil por marcas internacionais como a Zippo, de isqueiros, a Lost e a Vibe, ambas de roupas, que fabricam produtos com a logomarca da Bem Bolado.

Sustentabilidade 
Em 2021, a Bem Bolado recebeu o selo Eureciclo, que atesta compromisso com a sustentabilidade. O selo confirma que a empresa recicla  a mesma quantidade de embalagens produzidas. Este processo é chamado Logística Reversa. A marca também atua com uma linha de produtos orgânicos.

Redução de Danos 
A Bem Bolado direciona sua voz para a redução de danos na hora de fumar. Uma das apostas foi a chegada de um filtro desenvolvido na Suíça chamado Jilter. Em 2020, a marca fez uma parceria com as Girls in Green, um coletivo de mulheres na Califórnia que produz conteúdo sobre redução de danos e orienta sobre as mais corretas formas de fumar. Em 2021, Marcelo D2 atua como parceiro da marca para a comunicação voltada ao mesmo tema.

Parcerias artísticas 
O rapper carioca Marcelo D2 é parceiro da Bem Bolado Brasil e atua na campanha de redução de danos, orientando o usuário a fumar de forma mais segura. D2 também dirigiu a campanha que enaltece o Rio de Janeiro e suas belezas.
 
Em 2020, a arte urbana foi reverenciada pela Bem Bolado, que lançou sedas ilustradas com as artes de três grafiteiros paulistanos: Mari Mats, Paulo Ito e Chivitz.
 
Em 2019 o chargista, cartunista e ilustrador Glauco Villas Boas fechou uma parceria com a Bem Bolado. Foi lançada uma coleção especial de sedas com os seus desenhos.

Festival Bem Bolado 
Em 2020, durante o isolamento social, a Bem Bolado realizou a primeira edição de seu festival de música. Totalmente online, o evento contou com os shows de Danny Bond, Marcelo D2, Rincon Sapiência e Cynthia Luz.

Ligações Externas 

 Página Oficial da Bem Bolado Brasil
Empresas de tabaco do Brasil
Fumo
Papel